Aileron peut faire référence :
 aileron, la nageoire dorsale de certains poissons ou mammifères marins, ou à l'extrémité de l’aile d’un oiseau ;
 aileron, en automobile, une pièce de carrosserie destinée à améliorer l'adhérence et la stabilité du véhicule ;
 aileron, pour les planches à voile, une pièce fixée à l'arrière et sous la planche, l'empêchant de glisser latéralement ;
 aileron, en architecture baroque, une pièce à la forme de console renversée qui sert à rétablir une harmonie entre deux registres décoratifs ou deux étages de largeurs inégales.

Ailerons peut faire référence :
 ailerons, en aéronautique, des gouvernes aérodynamiques se déplaçant en sens opposé et servant à produire un moment de roulis.

Voir aussi 
 Aileron de déneigement, un soc de déneigement disposé sur le côté entre les roues arrière et avant d'un véhicule